

Dans le monde du cinéma et de la télévision 
After Dark peut désigner :
 After Dark, un film muet britannique de 1915 avec Eric Maxon ;
 After Dark, un film muet américain de 1924 dirigé par James Chapin ;
 After Dark, un film britannique de 1933 dirigé par Albert Parker ;
 After Dark, un documentaire vidéo de 1998 sur le groupe de metal gothique américain Type O Negative ;
 After Dark, un film américain de 2013 dirigé par Rico Johnson ;
 , une série télévisée consistant en de discussions et diffusée au Royaume-Uni de 1987 à 2003 sur Channel 4 et BBC4 ;
 After Dark, un talk-show tardif et un spectacle musical animé par Donnie Sutherland, diffusé en Australie sur Channel 7 de 1982 à 1985 ;
 After Dark Films, une société de production cinématographique ;
 After Dark Horrorfest,  un festival annuel de films d'horreur aux États-Unis.